Виктор Флеминг (, ) — американский кинорежиссёр и оператор, лауреат премии «Оскар» за лучшую режиссуру.

Биография 
Флеминг родился на ранчо Банбери недалеко от того места, где сейчас находится Ла-Каньяда-Флинтридж, Калифорния, в семье Евы (урожденной Хартман) и Уильяма Ричарда Лонзо Флеминга. В 1910 году, работая автомехаником в салоне, он познакомился с режиссёром Алланом Двоном, который нанял его в качестве помощника оператора. С 1915 года он работал кинооператором на студии «Triangle», часто работал под начальством Дэвида Гриффита.

В годы Первой мировой войны Флеминг служил в разведке в отделе фотосъёмки и позже сопровождал президента Вильсона по Европе в качестве старшего оператора. С 1918 года он преподавал и возглавлял Школу военной кинематографии Колумбийского университета. Среди слушателей его курсов были Джозеф фон Штернберг, Эрнест Б. Шёдсак и Льюис Майлстоун. В 1919 году Флеминг дебютировал как режиссёр с фильмом «Когда разойдутся тучи», где главную роль сыграл Дуглас Фэрбэнкс.

С 1932 года он работал на студии «MGM», сняв там такие популярные фильмы как «Красная пыль» (1932), «Сногсшибательная блондинка» (1933), «Остров сокровищ» (1934), «Безрассудные» (1935) и «Отважные капитаны» (1937). В 1939 году на экраны вышли два его самых популярных фильма — «Волшебник страны Оз» и «Унесённые ветром», за который он получил «Оскар». Под его руководством премию Киноакадемии также получили Вивьен Ли и Хэтти Макдэниел. Последней режиссёрской работой Флеминга стал фильм «Жанна д’Арк» с Ингрид Бергман в главной роли. Картина стала одним из самых громких хитов 1948 года, но из-за огромного бюджета на съёмки, так и не смогла окупиться в прокате.

С 1933 года Флеминг была женат на Люсиль Россон, ставшей матерью его двоих детей. Семья проживала в поместье Морага в Бель-Эйр, Калифорния, где часто гостили Кларк Гейбл, Вивьен Ли, Ингрид Бергман и Спенсер Трейси. Флеминг умер по пути в больницу в Коттонвуде, штат Аризона, после сердечного приступа 6 января 1949 года. Похоронен в закрытом колумбарии кладбища «Hollywood Forever».

Фильмография 

 1919 — Когда разойдутся тучи / When the Clouds Roll by
 1920 — Мокрая курица / The Mollycoddle
 1921 — Mama’s Affair
 1921 — Woman’s Place
 1922 — The Lane That Had No Turning
 1922 — Red Hot Romance
 1922 — Anna Ascends
 1923 — Dark Secrets
 1923 — Law of the Lawless
 1923 — To the Last Man
 1923 — The Call of the Canyon
 1924 — Empty Hands
 1924 — Code of the Sea
 1925 — The Devil’s Cargo
 1925 — Adventure
 1925 — A Son of His Father
 1925 — Lord Jim
 1926 — The Blind Goddess
 1926 — Капкан на мужчину / Mantrap
 1927 — Путь всякой плоти / The Way of All Flesh
 1927 — Хула / Hula
 1927 — The Rough Riders
 1928 — The Awakening

 1929 — Abie’s Irish Rose
 1929 — The Wolf Song
 1929 — The Virginian
 1930 — Common Clay
 1930 — Renegades
 1932 — The Wet Parade
 1932 — Красная пыль / Red Dust 1933 — The White Sister
 1933 — Взрывоопасная красотка / Bombshell 1934 — Остров сокровищ / Treasure Island
 1935 — Безрассудные / Reckless
 1935 — The Farmer Takes a Wife
 1937 — Благословенная земля
 1937 — Отважные капитаны / Captains Courageous
 1938 — Лётчик-испытатель / Test Pilot
 1938 — Большой вальс / The Great Waltz
 1939 — Волшебник страны Оз / The Wizard of Oz
 1939 — Унесённые ветром / Gone With The Wind 1941 — Доктор Джекилл и мистер Хайд / Dr. Jekyll and Mr. Hyde
 1942 — Квартал Тортилья-Флэтт / Tortilla Flat
 1943 — Парень по имени / Joe A Guy Named Joe
 1945 — Приключение / Adventure
 1948 — Жанна д’Арк / Joan of Arc

Примечания

Ссылки 

Режиссёры немого кино
Умершие от инфаркта миокарда
Похороненные на кладбище Hollywood Forever